Хубулов — фамилия. Известные носители:
 Хубулов, Арсен Давидович (род. 1990) — российский футболист.
 Хубулов, Валерий Николаевич (1966—1998) — первый министр обороны Республики Южная Осетия.
 Хубулов, Владимир Алексеевич (род. 2001) — российский футболист.